HMS Implacable può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Implacable (1805) – nave di linea
HMS Implacable (1899) – nave da battaglia
HMS Implacable (R86) – portaerei della Classe Implacable